Sprungschanze Gottes steht für:

 St. Maria Friedenskönigin (Wiesdorf), Kirche in Leverkusen-Wiesdorf
 Kirche Seliger Pater Rupert Mayer, Kirche in Poing, Bayern
 St. Joseph (Hamborn), Kirche in Duisburg-Hamborn